Ким Джэ Рён (; род. 1959, Корейская Народно-Демократическая Республика) — северокорейский политик, председатель Совета Министров КНДР в 2019 −2020 годах. С 10 марта 2019 года — член Верховного народного собрания КНДР. С 13 августа 2020 года директор .

Биография 
О ранней жизни Кима мало что известно. До своего премьерства он занимал руководящие должности на различных промышленных площадках. В 2007 году Кима назначили на его первую должность в качестве секретаря провинциального комитета Пхёнан-Пукто. В 2015 году был назначен главным секретарём провинциального комитета Чагандо, впоследствии стал его председателем. В 2016 году Ким вошёл в состав .

Премьерство 
10 марта 2019 года Кима избрали в Верховное народное собрание КНДР на парламентских выборах. Менее чем через месяц, во время сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР, Ким был избран на пост Председателя совета министров КНДР, сменив Пак Пон Джу. Член  и . В августе 2020 года освобождён от должности премьера.

После отставки 
После увольнения с поста премьера Кима назначили директором Организационно-методического отдела, отвечал за VIII съезд Трудовой партии Кореи, сохранив за собой место в Политбюро. Утверждения то что, он был назначен на должность в новом органе Организационно-методического отдела, оказались несовместимыми с более поздними сообщениями, указывающими на то, что другое должностное лицо отвечало за недавно созданный отдел, занимающийся судебными делами.

Примечания

Литература 
 N. Korea’s new premier inspects cement, tractor plants . In Korea Herald (29 Aprilis 2019).
 Informacja o objęctu funkcji premiera . en.yna.kr, [dostęp: 2019-05-06].

Ссылки 
 Kim Jae-ryong . (28 February 2018) apud North Korea Leadership Watch.
 North Korea, Kim Jae-ryong … Prime Minister Park Bong Ju → Kim Jae-ryong exchange . (29 Aprilis 2019) apud Teller Report.

Действующие руководители государств
Правители XXI века
Политики XXI века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2019 году
Главы правительства КНДР
Члены Трудовой партии Кореи
Депутаты Верховного народного собрания КНДР